Карл Ре́ннер (; , Унтертанновиц — , Вена) — австрийский политический деятель, социал-демократ и теоретик австромарксизма, первый федеральный канцлер Австрии после распада Австро-Венгерской империи и первый президент Австрии после Второй мировой войны.

Биография 
Восемнадцатый ребёнок в семье крестьянина. Изучал право в Вене. Доктор права. С 1896 по 1932 год работал библиотекарем парламента и пользовался его фондами для своих исследований.

В 1894 году стал членом социал-демократической партии. С 1907 года — депутат парламента, работал в нижней палате до 1934 года.

Участвовал в создании первой Австрийской республики. В 1918—1920 годах был канцлером и главой Государственного совета. С 1930 года избран председателем парламента, устранённого в 1934 году правительством Дольфуса. После освобождения Австрии стал канцлером первого общекоалиционного временного правительства; по согласию всех партий избран президентом, умер до конца шестилетнего срока.

Являлся лидером австрийской социал-демократии и II Интернационала, а также видным теоретиком австромарксизма. Автор нескольких работ по проблеме национального вопроса. Придерживался идеи многонационального государства в виде демократической федерации на основе политического и культурного равноправия меньшинств. Призвал 1938 г. проголосовать на референдуме за Аншлюс с нацистской Германией и кроме того предложил гитлеровцам активно включиться в процесс агитации за Аншлюс.

Автор текста песни «Германская Австрия, чудесная земля», в 1920—1929 годах являвшейся де факто гимном Австрийской республики.

Сочинения 
 Государство и нация, 1899 (под псевдонимом Синоптикус; рус. перевод — 1906)
 Национальная проблема, 1902 (под псевдонимом Рудольф Шпрингер; рус. перевод — 1909, второе издание — 2010. ISBN 978-5-396-00125-1)
 Теория капиталистического хозяйства : марксизм и проблема социализирования / Пер. Г. Б. Гермаидзе. — Москва ; Ленинград : Гос. изд-во, 1926. — XVIII—XX, 336 с. : ил.

Примечания

Литература 
 Ватлин А. Ю. Австрия в XX веке: учеб. Пособие для вузов. М., 2006
 Ватлин А. Ю., Котов Б. С., Сорокин А. К. (и др.) СССР и Австрия на пути к Государственному договору. Страницы документальной истории 1945—1955. М.: Политическая энциклопедия, 2015. — 455 с.
 Воцелка К. История Австрии. Культура, общество, политика. М. 2007
 Жиряков И. Г. Советская оккупация Австрии: некоторые политико-правовые выводы и обобщения. // «Право и жизнь», № 112 (7), 2007
 Котов Б. С. Переписка Сталина и Реннера // Историк, № 5, 2016
 Котов Б. С. Проблема «германской собственности» в переговорном процессе о восстановлении независимой Австрии (1945—1955) // Исторические документы и актуальные проблемы археографии, источниковедения, российской и всеобщей истории нового и новейшего времени. М.: Политическая энциклопедия. 2016, с. 285—294.

Ссылки 
 
 Исторический справочник русского марксиста

Министры иностранных дел Австрии
Президенты Австрии
Члены Социал-демократической партии Австрии
Почётные граждане Вены
Кооператоры
Почётные доктора Венского университета
Почётные граждане Граца
Почётные граждане Клагенфурта-ам-Вёртерзе
Председатели Национального совета Австрии